Molekulska formula -{C6H10O3}- se može odnositi na:

 (Hidroksietil)metakrilat
 Alfa-Ketoizokaproinska kiselina
 Diglicidil etar
 Etil acetoacetat